Ку Фэн правильнее Гу Фэн (), настоящее имя Чэнь Сывэнь (; род. 3 июля 1930 года в Шанхае) — гонконгский и китайский актёр кино и телевидения, двукратный лауреат премии Golden Horse за лучшую мужскую роль второго плана.

Биография и карьера 
За период своей работы на кинокомпанию братьев Шоу, Ку Фэн зарекомендовал себя как один из наиболее ценных и универсальных актёров студии. В числе его ролей, хотя и преимущественно второго плана, были персонажи музыкальных фильмов, уся и фильмов боевых искусств, мастера боя и калеки, герои и обманутые мужья, бандиты и судьи.

Когда в середине 1980-х годов Shaw Studies практически прекратили производство фильмов для большого экрана, перенося основной упор своей деятельности на телевидение, однако Ку Фэн продолжил успешно сниматься с рядом независимых режиссёров, включая Цуй Харка, Майкла Хуэя и других. В то же время, актёр снимается и для телевидения — большей частью в сериалах основанной тем же Шао Жэньлэном телекомпании Television Broadcasts Limited (TVB), но также играя роли в постановках телеканалов Тайваня, Кореи и Японии.

Полная фильмография Ку Фэна, по разным оценкам, составляет более 200, или даже более 250 ролей.

Частичная фильмография

Фильмы 1950—1960-х годов

Фильмы 1970-х годов

Фильмы 1980-х годов

Фильмы 1990-х годов

Фильмы 2000—2010-х годов

Телесериалы

Номинации и награды 
 Тайбэйский кинофестиваль и премия Golden Horse («Золотая лошадь»)
 1982 — Премия в категории «Лучшая мужская роль второго плана», за роль старейшины У Далуна в фильме «Убийца тигра»
 1983 — Премия в той же категории за роль в тайваньском фильме Dai Zui De Nu Hai (1983)

Примечания

Ссылки 
 
 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Лауреаты кинопремий
Киноактёры Гонконга